Osoby o nazwisku Kilby:
 Brian Kilby − brytyjski lekkoatleta maratończyk
 Jack Kilby − amerykański inżynier, wynalazca układu scalonego, laureat Nagrody Nobla

Inne:
 Kilby − wieś w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Kilby Bridge − osada w Anglii, w hrabstwie Leicestershire